Плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА 2019—2020 почався 18 лютого з 1/8 фіналу. Турнір завершився 23 серпня 2020 року фінальним матчем на стадіоні Да Луж у Лісабоні, Португалія, де й визначився переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2019—2020.

Увесь час указано за EET/EEST, а в дужках — місцевий час.

Команди

Формат

Розклад

Турнірна сітка

1/8 фіналу

Результати 

|}

Матчі 

Парі Сен-Жермен перемогли 3:2 за сумою матчів.

Манчестер Сіті перемогли 4:2 за сумою матчів.

Аталанта перемогли 8:4 за сумою матчів.

Атлетіко перемогли 4:2 за сумою матчів.

Баварія перемогли 7:1 за сумою матчів.

2:2 за сумою двох матчів. Ліон пройшли за голами на виїзді.

РБ Лейпциг перемогли 4:0 за сумою матчів.

Барселона перемогли 4:2 за сумою матчів.

1/4 фіналу

Результати 

|}

Матчі

1/2 фіналу

Результати 

|}

Матчі

Фінал

Примітки

Перелік посилань 

Ліга чемпіонів УЄФА 2019—2020